Rosada puede referirse a:
El femenino de rosado.
La Casa Rosada, sede del Poder Ejecutivo de la República Argentina.
El rocío.
El nombre común del helecho Adiantum capillus-veneris.
Ariel Rosada, futbolista argentino.
La rosada es el nombre común de un pez del género Genypterus, Genypterus blacodes.